Kamil Barański (muzyk)
 Kamil Barański (lekkoatleta)